Semele rubicola är en musselart som beskrevs av Dall 1915. Semele rubicola ingår i släktet Semele och familjen Semelidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
rubicola